Clausen o Klausen es el nombre de varias localidades en la Unión Europea.
Clausen (Luxemburgo)
Clausen (Alemania)
Klausen (Austria)
Klausen (en italiano Chiusa, localidad de la provincia de Bolzano, en Italia.